Hatvani István (1718–1786) orvosdoktor, matematikus, egyetemi tanár, a „magyar Faustus doktor”
 Hatvani István (1766–1816) iskolaigazgató, táblabíró, fordító
 Hatvani István (1923) állami díjas tanító
 Hatvani István (1940–2012) szemsebész, egyetemi tanár